Georges Boyer (1850-1931), dramaturge français ;
 Georges Boyer (1896-1960), historien du droit et assyriologue français.